Ernest Graham est un nom pouvant désigner:

 (1868-1936), architecte américain
 (1886-1964), homme politique américain
 (1946-2001), chanteur et compositeur irlandais

Voir aussi
 (né en 1980), joueur américain de football américain
 (1867-1950), dematologue et homme politique britannique

Graham, Ernest